Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Chanda Rubin che ha battuto in finale Jennifer Capriati 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Jennifer Capriati (finale)
 Chanda Rubin (campionessa)
 Julie Halard-Decugis (secondo turno)
 Amy Frazier (semifinali)

 Kristina Brandi (primo turno)
 Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Assente
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Fabiola Zuluaga (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2000